Mea Culpa (Part II) е втората песен издадена като сингъл от дебютния албум „MCMXC a.D.“ на немската ню ейдж/електронна група Енигма. Тя се счита за естественото продължение на „Sadeness (Part I)“, въпреки че между двете песни няма реална връзка.

Песни 
CD Сингъл / 7" Сингъл

 Mea Culpa Part II (Orthodox Version) (3:58)
 Mea Culpa Part II (Catholic Version) (3:54)

CD Макси / 12" Макси

 Mea Culpa Part II (Fading Shades Mix) (6:15)
 Mea Culpa Part II (Orthodox Mix) (3:58)
 Mea Culpa Part II (Catholic Version) (3:54)

Представяне в класации 
{| width="100%"
|- valign="top"
| width="50%" |

Песни на Енигма